Antonio Ruiz Fernández, futbolista
 Antoni Ruiz Negre, dramaturg
 Antonio Ruiz Pipó, compositor
 Antonio Ruiz Soler, Antonio, ballarí de dansa espanyola